Contea di Putnam o Putnam County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Putnam – Florida
 Contea di Putnam – Georgia
 Contea di Putnam – Illinois
 Contea di Putnam – Indiana
 Contea di Putnam – Missouri
 Contea di Putnam – New York
 Contea di Putnam – Ohio
 Contea di Putnam – Tennessee
 Contea di Putnam – Virginia Occidentale